Frauenbibel steht für:
 Ze’enah u-Re’enah, altjiddische Paraphrase zur Tora (insbesondere von Frauen gelesen)
 Stantons Frauenbibel, Buch von Elizabeth Cady Stanton